Mweso è una città della Repubblica Democratica del Congo, sede di un aeroporto civile
 Mweso è uno dei nomi del gioco di tipo mancala chiamato anche Omweso in Uganda